Kwalifikacje do AFF Suzuki Cup 2008 odbywały się w dniach 17 - 25 października 2008. Pięć zespołów grało systemem "każdy z każdym". Mecze rozgrywane były w Kambodży. Do AFF Suzuki Cup 2008 awansowały dwie najlepsze reprezentacje.

Zespoły

Eliminacje
Mecze odbywały się w Phnom Penh w Kambodży.

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona turnieju

2008 w piłce nożnej
ASEAN Football Championship

de:ASEAN-Fußballmeisterschaft 2008#Qualifikation
nl:AFF Suzuki Cup 2008#Kwalificatietoernooi
th:เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2008#รอบคัดเลือก